Ime franačkog vojskovođe Rolanda
Gradovi
 Orlando, Florida
 Orlando, Kansas
 Orlando, Kentucky
 Orlando, Oklahoma
 Orlando, West Virginia
 Orlando, Soweto

Ostalo
 Orlando (Kako vam drago), lik iz djela Williama Shakespeara Kako vam drago
 Orlando (sastav), engleski sastav
 Orlando (opera), opera Georga Friedricha Händela
 Orlando (nagrada), nagrada Dubrovačkih ljetnih igara
 Orlando (film), iz 1992.
 Orlando (TV serija), iz 1960-ih